Vrana est un nom propre.

Patronyme 

 Jakub Vrána (1996-) joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Petr Vrána (1985-) joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Vlasta Vrana, acteur canadien d’origine tchèque.

Toponyme 
 Vrana, localité de Croatie située dans la municipalité de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Lac de Vrana, situé sur l'île de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar, en Croatie ;
 Vrana, localité de Croatie située dans la municipalité de Pakoštane, comitat de Zadar;
 Lac de Vrana, lac croate situé en Dalmatie dans la municipalité de Pakoštane, comitat de Zadar.